bonte eikenvouwmot
 gestreepte eikenvouwmot
 gevlekte eikenvouwmot
 gewone eikenvouwmot
 gezaagde eikenvouwmot
 prachteikenvouwmot
 witte eikenvouwmot